Појам Дио може да се односи на:
 Рони Џејмс Дио, енглески музичар
 Дио (бенд)